Георгий Стуруа:
 Стуруа, Георгий Самсонович — советский агроном, Герой Социалистического Труда (1951).
 Стуруа, Георгий Фёдорович (1884—1956) — советский государственный и партийный деятель.